Arnold Joseph Finger (* 13. September 1746 in Cochem; † 16. Juni 1809 in ebenda) war ein deutscher Amtsverwalter und Stadtschultheiß.

Leben 
Arnold Joseph Finger war ein Sohn von Arnold Albert Finger und dessen Ehefrau Katharina Gertrud geb. Nalbach, die am 3. März 1737 geheiratet hatten und insgesamt 9 gemeinsame Kinder bekamen. Seit 1769 war er Stadtschultheiß, Amtsbeisitzer und Gerichtsschöffe in Cochem. Seine Ernennung zum Amtsverwalter erhielt er 1782 und nach der Besetzung Kurtriers im Jahre 1794 durch französische Revolutionstruppen blieb er als Maire  (Bürgermeister) im Amt.

Familie 
Arnold Joseph Finger (der Zeitpunkt seiner Promotion ist nicht überliefert), war seit dem 17. Februar 1783 in Trier mit Anna Franziska Amalia Augusta, geb. Altringer († 7. Juni 1819)  verheiratet. Sein Großvater war der ebenfalls aus Cochem stammende kaiserliche Postmeister und Gerichtsschöffe Johannes Albertus Finger (* um 1660; † 28. April 1721).

Literatur 
 Alfons Friderichs (Hrsg.): Finger, Dr. Arnold Joseph, jun., In: Persönlichkeiten des Kreises Cochem-Zell, Kliomedia, Trier 2004, ISBN 3-89890-084-3, S. 107–108.
 Klaus Layendecker, Willi Pütz (Autoren): Familienbuch Cochem, nach den Kirchenbüchern der Pfarrei St. Martin mit den Filialen Sehl, Faid und Dohr, 1691–1889, Band 1, S. 213, Stadt Cochem (Hrsg.), Treis-Karden/Bessenbach März 2008.

Weblinks 
 
 Des hohen Erzstiftes und Kurfürstenthums Trier, Hof, Staats- und Stands-Kalender 1767, Amt Cochem Amtsverwalter. Hr. Arnold Joseph Finger, S. 141

Einzelnachweise 

Schultheiß
Bürgermeister (Cochem)
Person (Cochem)
Deutscher
Geboren 1746
Gestorben 1809
Mann